In silico puede referirse a:
  In Silico expresión cuyo significado es hecho por computadora.
  In Silico (álbum de Pendulum) álbum discográfico de la banda australiana-británica Pendulum